So Far Gone — дебютный мини-альбом канадского хип-хоп артиста Дрейка. Изначально выпущен 13 февраля 2009 года в виде микстейпа, 15 сентября переиздан в качестве мини-альбома.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Мини-альбомы 2009 года
Альбомы Дрейка
Альбомы Cash Money Records
Дебютные мини-альбомы 2009 года
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil